

Patronyme 

 Angelino Alfano (né en 1970), homme politique italien, ministre ;
 Franco Alfano (1875-1954), compositeur italien ;
 Graciela Alfano (née en 1952), mannequin et actrice argentine ;
 Luigi Alfano (né en 1958), footballeur italien ;
 Sonia Alfano (née en 1971), femme politique italienne, députée.

Toponyme 

 Alfano, commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie, en Italie.